Il doppio maschile  dell'Adidas International 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Todd Woodbridge e Mark Woodforde erano i detentori del titolo, ma solo Woodbridge ha partecipato in coppia con Jonas Björkman.

Björkman e Woodbridge hanno perso in finale 2–6, 7–6 (7–4), 7–6 (7–5) contro Daniel Nestor e Sandon Stolle.

Teste di serie
 Daniel Nestor /  Sandon Stolle (campioni)
 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (finale)
 Joshua Eagle /  Andrew Florent (semifinali)
 Ellis Ferreira /  Brian MacPhie (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Adidas International 2001
ATP Tour 2001